Arthur Schurig ist der Name folgender Personen:

* Arthur Schurig (Landwirt) (1869–1932), deutscher Landwirt, Gutspächter, Agrarwissenschaftler und Fabrikant
 Arthur Schurig (Philologe) (1870–1929), deutscher Philologe, Archäologe, Schriftsteller und Übersetzer